Salinensi – abitanti di Salinas (Brasile)
Salinensi – abitanti di Salinas da Margarida